Натор — топоним.

 Натор — город на западе Бангладеш, административный центр одноимённого округа.
 Натор — округ на западе Бангладеш, в области Раджшахи.
 Натор-Садар — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Натор.